Кангил — назва села Лугове Білогірського району Автономної Республіки Крим до 1944 року
 Кангил — назва села Глінка Сакського району Автономної Республіки Крим до 1945 року